Silleda kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Silleda (kommunhuvudort), Galicien, Provincia de Pontevedra, 
 Silleda (kommun), Galicien, Provincia de Pontevedra, 

Robotskapade Spanienförgreningar